John Howard Taylor (1861-1925), Brits zeiler
 Howard Taylor (tennisser) (1865-1920), Amerikaans tennisser
 Howard Taylor (acteur) (1929), Brits acteur